Командный чемпионат Европы по лёгкой атлетике 2013 года прошёл 22—23 июня на Международном стадионе в британском городе Гейтсхед. Сильнейшие сборные континента участвовали в соревнованиях Суперлиги — главного дивизиона турнира. На протяжении 2 дней участники боролись за командные очки в 40 легкоатлетических дисциплинах.

Суперлига

Командное первенство 
В Суперлиге 2013 года выступали 12 европейских сборных: первые 9 по итогам прошлого чемпионата и 3 сильнейших из Первой лиги 2011 года.

Командный титул достался сборной России, опередившей основных конкурентов из Германии всего на 6 очков. Хозяева турнира из Великобритании уступили чемпионам 16,5 очков и завоевали бронзовые медали. Спустя более трёх лет после завершения соревнований турнирная таблица претерпела изменения в связи с допинговыми дисквалификациями (преимущественно российских легкоатлетов). Сборная Германии переместилась на первое место (третий титул), британцы стали вторыми, а сборная России оказалась только третьей.

Сильнейшие в отдельных видах — мужчины 
Сокращения: WR — мировой рекорд | ER — рекорд Европы | NR — национальный рекорд | CR — рекорд чемпионата

 Турецкий метатель молота Эшреф Апак в августе 2013 года был дисквалифицирован национальной федерацией на два года в связи с положительной допинг-пробой на командном чемпионате Европы. Его результат на этом турнире, третье место с броском на 76,29 м, был аннулирован

Сильнейшие в отдельных видах — женщины 

 29 ноября 2016 года Спортивный арбитражный суд в Лозанне принял решение о дисквалификации российской бегуньи на средние дистанции Екатерина Шарминой. Спортсменка была отстранена от соревнований на три года, а её результаты после 17 июня 2011 года — аннулированы, в том числе второе место в беге на 800 метров (2.00,86) и первое на 1500 метров (4.08,86) на командном чемпионате Европы 2013 года.

Первая лига 
Соревнования в Первой лиге прошли 22—23 июня 2013 года в Дублине, столице Ирландии. В следующий розыгрыш Суперлиги вышли Чехия, Швеция и Нидерланды. Вылетели во Вторую лигу Швейцария и Болгария.

Вторая лига 
Соревнования во Второй лиге прошли 22—23 июня 2013 года в Каунасе, Литва. Две лучшие команды турнира, Словения и Литва, заслужили право выступать в Первой лиге в следующем розыгрыше командного чемпионата Европы. В Третью лигу вылетели Кипр и Израиль.

Третья лига 
Соревнования в Третьей лиге прошли 22—23 июня 2013 года в городе Банска-Бистрица, Словакия. Повышения в классе добились команды Словакии и Латвии.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Командные чемпионаты Европы по лёгкой атлетике
Июнь 2013 года
Спорт в Великобритании в 2013 году
Чемпионаты Европы в 2013 году
Чемпионаты Европы в Великобритании
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Великобритании
2013 год в лёгкой атлетике